Franklin River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Franklin River (Gordon River), Nebenfluss des Gordon River in Tasmanien, Australien
 Franklin River (Victoria), Fluss zur Bass-Straße im Bundesstaat Victoria

in Kanada:
 Franklin River (Knight Inlet) in British Columbia
 Franklin River (Vancouver Island) in British Columbia